Командный чемпионат России по спидвею 2012 — двадцатый розыгрыш турнира. По сравнению с сезоном 2011 состав участников изменений не претерпел.

Участники чемпионата

Регламент чемпионата 
По сравнению с прошлым годом в Регламент был внесен ряд изменений:
 состав:  допускается использование нескольких гонщиков-участников Гран-При в составе одной команды в матче (в сезоне 2011 разрешалось участие только одного)
 джокер: проигрывающая команда имеет право использовать джокера только при разрыве в 8 очков (в сезоне 2011 – 6)
календарь: все матчи чемпионата России проводятся в один день – четверг (для устранения ситуаций, когда гонщики в один день оказываются заняты в нескольких европейских чемпионатах)

Сетка заездов 
Гости: стартовые номера с 1 по 7. Обязательные юниоры — № 2 и № 4. Запасной юниор — № 6, запасной взрослый — № 7. Цвет нашлемников — белый и жёлтый.

Хозяева: стартовые номера с 8 по 14. Обязательные юниоры — № 9 и № 11. Запасной юниор — № 13, запасной взрослый — № 14. Цвет нашлемников — красный и синий.

Заезд 14: 1 — белый, 2 — красный, 3 — жёлтый, 4 — синий.

Заезд 15: 1 — красный, 2 — белый, 3 — синий, 4 — жёлтый.

Примечание: в заездах указывается, по какой дорожке стартует гонщик.

8-й заезд — юниорский. Участников 14-го и 15-го заезда назначают тренеры команд.

Составы 

Цветом выделены участники-юниоры.

Ход чемпионата

Результаты гонок

Итоговые результаты 

Чемпионом стал СК Турбина по лучшей разнице очков в личных встречах с СК Мега-Лада:  +24 в пользу СК Турбина.

Чемпионаты России по спидвею
Соревнования по спидвею